Olympique peut faire référence à :

Sport et compétition 
 Les Jeux olympiques, ou JO, une compétition sportive internationale et multidisciplinaire ;
 , deux clubs de rugby à XV de Paris :
 l’Olympique, actif depuis sa fondation en 1895 jusqu'à sa fusion au sein du Racing club de France en 1902,
 l’Olympique, fondé en 1897 ; il fusionne en 1926 avec le Red Star Club pour donner naissance au Red Star Olympique ;
 l'Olympique, un ancien club de football de Paris,
 l'Olympique, la section féminine du même club ;
 les Olympiques de Gatineau est une équipe de hockey Junior de niveau A tier I de la LHJMQ ;
 l'Olympique Lyonnais, dit aussi OL, équipe de club de football de la ville de Lyon ;
 Nîmes Olympique, dit aussi NO, équipe de football de la ville de Nîmes ;
 l'Olympique de Marseille, dit aussi OM, équipe de football de la ville de Marseille ;
 les Jeux Olympiques des Métiers ;
 Olympique Gymnaste Club Nice.

Toponymie

 La péninsule Olympique, une péninsule des États-Unis dans l'État de Washington
 Les montagnes Olympiques, un massif de montagnes des États-Unis dans l'État de Washington
 Le parc national Olympique, un parc national des États-Unis dans l'État de Washington

Autres
 L'Apollon, un navire de croisière aussi appelé Olympic, Empress of Canada et Mardi gras.
 Les Olympiques sont un ensemble d'épinicies composées par le poète grec ancien Pindare

Voir aussi